Onderdistrict in Indonesië
Wih Pesam (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Bener Meriah in de provincie Atjeh
Plaats in Indonesië
Wih Pesam (Silih Nara), een plaats in het regentschap Aceh Tengah in de provincie Atjeh
Wih Pesam (Wih Pesam), een plaats in het regentschap Bener Meriah in de provincie Atjeh